Balcarce kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Balcarce (udde),

Argentina 

 Partido de Balcarce, kommun, Buenos Aires, 
 Balcarce (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar